Rujevica je lahko:
 Rujevica, Reka (Hrvaška), mestni predel
 stadion Rujevica
 Rujevica, Pljevlja (Črna gora)
 Rujevica, Sokobanja (Srbija)